Alessandra di Grecia (1870-1891) – moglie del granduca Pavel Aleksandrovič Romanov e figlia di Giorgio I di Grecia
 Alessandra di Grecia (1921-1993) – moglie dell'ultimo re di Jugoslavia, Pietro II